De Scottish League Cup 2014–15 was de 69ste editie van het tweede prestigieuze toernooi in Schotland, vanwege de sponsor beter bekend als de The Scottish League Cup presented by QTS. Het toernooi begon op 2 augustus 2014 en eindigde op 15 maart 2015 met de finale in Hampden Park.

Schema

Zie ook
 Schotse voetbalbeker 2014/15
 Schots voetbalkampioenschap 2014/15

2015
Bekervoetbal 2014/15